Ва́йсер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Вайсер, Анатолий Вольфович (род. 1949) — французский, шахматист, гроссмейстер.
 Вайсер, Владимир Зельманович (1921—1943) — танкист, герой Великой отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Вайсер, Шахар (род. 1975) — предприниматель, инвестор, основатель GetTaxi.